Bethany kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
South Bethany
Bethany (Illinois)
Bethany (Indiana)
Bethany (Missouri)
Bethany (Oklahoma)
Bethany (Pennsylvania)
Bethany (West Virginia)

In Israël:
Bethanië